Perraud ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Perraud (1828–1906), französischer Historiker, Theologe und Geistlicher, Bischof von Autun
 Edward Perraud (* 1971), französischer Schlagzeuger und Perkussionist
 Jean-Joseph Perraud (1819–1876), französischer Bildhauer

Siehe auch:
 Péraud
 Perrault
 Perreault
 Perro